Кенское () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Отрадного сельского округа. Код КАТО — 115431200.

География 
Село расположено в 25 км на север от центра района города Державинск, в 10 км на юго-запад от центра сельского округа села Отрадное. Близ села проходит железная дорога «Есиль-Аркалык», имеется станция.

Улицы 

 ул. Акпана Укубаева,
 ул. Бекет,
 ул. Вокзальная,
 ул. Жастар.

Ближайшие населённые пункты 

 село Отрадное в 10 км на северо-востоке,
 село Пятигорское в 15 км на севере,
 село Гастелло в 20 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 239 человек (из них русских 52%, украинцев 27%).

В 1999 году население села составляло 325 человек (165 мужчин и 160 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 266 человек (133 мужчины и 133 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района